Николо-Макарово — село в Макарьевском районе  Костромской области России. Административный центр Николо-Макаровского сельского поселения.

География 
Село расположено на юге области, примерно в 2 км от реки Унжа. К селу примыкают деревни Сокольское (на юге) и Осиновка (к северу).

История 
В соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО от 30 декабря 2004 года село возглавило образованное муниципальное образование «Николо-Макаровское сельское поселение».

Население

Инфраструктура 
Николо-Макаровская основная общеобразовательная школа.

Администрация поселения.

Транспорт 
Проходит автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Якимово-Нежитино (Идентификационный
номер 54 34 ОП РЗ 34К-143).

Примечания

Ссылки 
 Николо-Макарово на Викимапии

Населённые пункты Макарьевского района